Горуни има више значења:

 Горуни (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Горуни (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији